Olga Vlagyimirovna Nazarova (1965) kétszeres olimpiai bajnok szovjet-orosz atléta, futó
 Volha Viktaravna Nazarava (1977) orosz születésű Európa-bajnok belarusz sílövő, olimpikon (oroszul: Olga Viktorovna Nazarova)